Interstellaires — десятый студийный альбом французской певицы Милен Фармер. Во Франции альбом вышел 6 ноября 2015 года. Продюсерами альбома выступили The Avener и Мартин Кирзенбаум — основатель лейбла Cherrytree Records, ранее работавший с такими артистами как Леди Гага, t.A.T.u., LMFAO и другими.

Список композиций 

Режиссёр Паскаль Ложье снял на песню «City of Love» видеоклип.

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Альбомы Милен Фармер
Альбомы Polydor Records